Александр Львович Горшков: Горшков, Александр Львович (род. 1964) — российский журналист.
 Горшков, Александр Львович (род. 1991) — российский хоккеист.